Nicoclès (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Nicoclès, roi de Salamine de Chypre () ;
 Nicoclès, roi de Paphos en Chypre () ;
 Nicoclès, tyran de Sicyone en 251 av. J.-C.